Prosser est un nom propre.

Toponyme 

 Prosser, une ville du Nebraska ;
 Prosser, une ville de l'État de Washington ;
 Prosser, une ville-fantôme de Californie.

Patronyme

 Margaret Prosser, baronne Prosser (1937-), pair britannique.
 Thomas Prosser (1962-), sauteur à ski allemand.